Puchar Czech w koszykówce mężczyzn – cykliczne krajowe rozgrywki sportowe, prowadzone systemem pucharowym, organizowane corocznie (co sezon) przez Czeską Federację Koszykówki dla czeskich męskich klubów koszykarskich. Drugie – po mistrzostwach Czech – rozgrywki w hierarchii ważności, w czeskiej koszykówce, rozgrywane od sezonu 1993/1994.

Final Four Pucharu Czech 
Do uzupełnienia

Zestawienie

Przypisy

Bibliografia 
 Czeska koszykówka na eurobasket.com 
 Zwycięzcy pucharu na flashscore.com 

Koszykówka w Czechach